La Casa Mariano Ferriols és una torre d'estiueig construïda el 1914 a Barcelona.

Valentí Pons ho atribueix a l'arquitecte Alfred Paluzie. Si comparem aquesta torre amb el plànol de la desapareguda casa que Antoni Castaño va fer edificar a la Carretera de Vallvidrera, podem observar que tant la forma de les obertures com les ornamentacions vegetals de les finestres són pràcticament iguals.

Actualment aquest edifici, situat a la Via Augusta nº 300 just amb el carrer Vergós, és una restaurant anomenat Dos Torres. Forma part del patrimoni arquitectònic de Barcelona, dins del barri de Les Tres Torres en el districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Aquest edifici, actualment en ús de bar, va ser bastit com a segona residència a la urbanització que va créixer al voltant del baixador de Les Tres Torres dels FGC, prop del poble de Sarrià. S'inclou en els corrents modernistes de l'època, encara que amb una formalització classicista prou evident.

En l'actualitat manté bastants elements originals, tot i que l'habitatge ha estat molt transformat interiorment i amb alguna nova aportació formal a l'exterior, motivada per la transformació de l'habitatge en el bar Dos Torres.

També s'ha de destacar la tanca de tancament i el templet situat a la cantonada de la Via Augusta i el carrer Vergós.

Referències

Enllaços externs 
 Mariano Farriols
 Dos Torres

Les Tres Torres
Edificis de Barcelona
Modernisme
Arquitectura modernista catalana